Monnin kan verwijzen naar de volgende personen:
 Jean-François de Monnin (1675-1756), Zwitsers-Frans generaal
 Auguste Monnin-Japy (1799-1878), Frans politicus
 Marcel Monnin of Marcel-Louis Monnin (eind 19e eeuw - begin 20e eeuw), Frans ambtenaar die zijn naam gaf aan Monnin-hardheid van hout
 Jean-François Monnin (1954), Zwitsers wegracer
 Eric Monnin (1968), Frans historicus en socioloog
 Pascale Monnin (1974), Zwitsers-Haïtiaans artiste
 Sheena Monnin (1985), is in proces tegen The Trump Organization in verband met vermeende fraude bij de Miss USA 2012 verkiezing